

Бронішув — село в гміні Кожухув Новосольського повіту Любуського воєводства
 Бронішув — село в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Бронішув — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства